– głównie żeńskie imię japońskie, rzadko noszone przez mężczyzn.

Możliwa pisownia 
Chihiro można zapisać używając wielu, różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 千尋, „tysiąc, pojąć”
 千博, „tysiąc, zyski”
 千裕, „tysiąc, obfitość”
 千紘, „tysiąc, ogromny”

Znane osoby 
 Chihiro (千尋), były wokalista japońskiego zespołu IZABEL VAROSA
 Chihiro Fujioka (千尋), japoński reżyser gier wideo
 Chihiro Ishiguro (千尋), profesjonalna japońska seiyū
 Chihiro Katō (千尋), japońska siatkarka
 Chihiro Kusaka (ちひろ), japońska seiyū
 Chihiro Onitsuka (ちひろ), japońska piosenkarka
 Chihiro Otsuka (ちひろ), japońska aktorka
 Chihiro Suzuki (千尋), japoński seiyū
 Chihiro Yonekura (千尋), japońska piosenkarka

Fikcyjne postacie 
 Chihiro Fujimi (千尋), bohaterka mangi Oh! My Goddess!
 Chihiro Ogino (千尋), główna bohaterka Spirited Away: W krainie bogów

Imiona japońskie